Bova ima više značenja:
 Bova
 Bova (Ferara)
 Bova (Ređo di Kalabrija)
 Bova (Verona)